Ольга Сергеевна Кривошеина (27 октября 1922 — 16 апреля 2008) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родилась 27 октября 1922 г. в Москве. Член КПСС.

Участница Великой Отечественной войны. С 1946 г. — на хозяйственной, общественной и политической работе. В конце 1940-х гг. работала на фабрике Художественной росписи тканей Московского товарищества художников начальником цеха росписи. В 1950 г. окончила Университет марксизма-ленинизма МГК ВКП(б) (Филиал при ЦДРИ СССР).

В 1946—2000 гг. — комсомольский и партийный работник в Москве. В разные годы занимала должности: заведующей отделом Рижского райкома КПСС города Москвы; инструктором, затем заведующей отделом агитации и пропаганды Щербаковского райкома КПСС города Москвы; членом Ленинского райкома КПСС города Москвы; первым секретарем Дзержинского райкома КПСС города Москвы. В 1960-х — 1980-х гг. — депутат Моссовета и член МГК КПСС.

В 1970-х — 1980-х гг. — директор Центрального музея В. И. Ленина. Была членом Советского комитета защиты мира и членом Комитета советских женщин, первым заместителем председателя Общества советско-польской дружбы и действительным членом Международного Совета музеев.

Делегат XXIII, XXIV, XXV, XXVI и XXVII съездов КПСС.

Скончалась 16 апреля 2008 г.

Примечания

Ссылки 
 Память народа
 Кривошеина

Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Директора музеев СССР
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС